Attentat d'Ankara peut désigner :
 l'attentat de 2015 à Ankara ;
 l'attentat de février 2016 à Ankara ;
 l'attentat de mars 2016 à Ankara.